Khöll ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Khöll (1614–1664), kaiserlicher Hofsteinmetzmeister und 1653 Untervorsteher der Wiener Bauhütte
 David Khöll (1652–1683), kaiserlicher Hofsteinmetzmeister und 1682 Obervorsteher der Wiener Bauhütte
 Michael Khöll (1660–1713), Steinmetzmeister und 1709/10 Obervorsteher der Wiener Bauhütte

Siehe auch:
 Köll
 Göll (Begriffsklärung)